Das Quadeinzel (Rollstuhl) der French Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Dylan Alcott, der erneut das Turnier gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2021